Parti marxiste-léniniste est un nom porté par différents partis politiques :
 Allemagne : Parti marxiste-léniniste d'Allemagne ;
 Espagne : Parti marxiste-léniniste (Reconstruction communiste) ;
 Italie : Parti marxiste-léniniste italien ;
 Québec : Parti marxiste-léniniste du Québec.